In 1998/99 werd het 61ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1998/99 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1998/99 uitkwamen in de Ligue 1.

Girondins de Bordeaux

Bijgaand een overzicht van de spelers van Girondins de Bordeaux, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Elie Baup voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1998/99
Coupe de la Ligue 1998/99

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1998/99